Менгле́т — російське прізвище французького походження ().

Відомі носії 
 Менглет Георгій Павлович (1912—2001) — радянський і російський актор.
 Менглет Майя Георгіївна (1935—2023) — радянська і російська акторка.

Примітки